Wonder Woman, een fictieve superheldin
Wonder Woman (televisieserie)
Wonder Woman (1974), een film uit 1974
Wonder Woman (2009), een film uit 2009
Wonder Woman (2017), een film uit 2017
Wonder Woman: Bloodlines, Amerikaanse animatiefilm uit 2019 
Wonder Woman (album), een soundtrackalbum van de film uit 2017